Ел Капомо има више значења:

 Ел Капомо (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Капомо (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Капомо (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Капомо (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Капомо (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику